Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Karol Kučera 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (campione)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Horst Skoff (semifinali)

 Albert Costa (primo turno)
 Jordi Arrese (semifinali)
 Gabriel Markus (quarti di finale)
 Karol Kučera (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 1994
ATP Tour 1994